Пета́рда ()
 небольшой разрывной сигнальный снаряд; 
 сигнальный подрывной заряд для остановки поезда; 
 взрывное пиротехническое изделие небольшой мощности.

Ниже речь идёт о петардах развлекательного назначения, относящихся ко 2-му и 3-му классам опасности.

Устройство 
Петарда представляет собой бумажную или картонную гильзу, наполненную пиротехническим составом. По способу зажигания петарды бывают фитильными и тёрочными. Терочная петарда имеет головку, зажигающуюся от трения о намазку на коро́бке (или об обычный спичечный коробок). От головки горение передается замедлительному составу, а от него — собственно разрывному заряду. Замедлительный состав при сгорании образует твердый шлак, который в дальнейшем выполняет роль верхней заглушки. Нижняя заглушка обычно делается из гипса. Фитильная петарда отдельного замедлителя не имеет, его роль выполняет отрезок огнепроводного шнура (Виско-шнур), выступающий наружу и поджигаемый спичкой или зажигалкой. Верхняя заглушка в этом случае также делается из гипса. После зажигания терочной головки или шнура по прошествии примерно пяти секунд огонь доходит до разрывного заряда (это может быть, например, смесь порошкового магния и перхлората калия), который при горении создает высокое давление, разрывающее оболочку, вследствие чего происходит громкий хлопок.

В целом фитильная петарда по устройству полностью аналогична армейскому взрывпакету, но имеет гораздо меньшую мощность. В продаже встречаются петарды угрожающего размера, но обычно этот размер чисто декоративный. Одна из самых мощных петард — американская M-80. Она содержит около 3 грамм взрывчатой смеси, и ее продажа имеет множество ограничений.

Применение 
После зажигания фитиля (или тёрочной намазки, в зависимости от типа) петарда взрывается с оглушительным хлопком, в чём и состоит её развлекательный эффект. От зажигания до взрыва проходит небольшое время (несколько секунд), достаточное для того, чтобы отбросить петарду либо удалиться на безопасное расстояние. Некоторые петарды имеют дополнительные эффекты: свист, разбрасывание искр. Могут использоваться гирлянды из петард, дающие серию многочисленных взрывов.

Опасность 
После зажигания петарды её нужно немедленно отбросить в сторону и быстрее удалиться на безопасное расстояние.

При несоблюдении техники безопасности или использовании подделок петарды могут представлять угрозу для здоровья и жизни человека. В США ежегодно происходит более тысячи случаев травмирования из-за использования петард, как минимум четверть из них — из-за небольших петард и четверть — из-за контрафактных изделий. Многие из пострадавших — дети.

Радиус бризантного действия взрыва наиболее мощных петард, разрешённых к свободной продаже, составляет несколько сантиметров, что приводит к тяжёлым повреждениям конечностей (вплоть до отрыва) при взрыве петарды в руках. Фугасное действие наиболее мощных петард наблюдается в радиусе около метра от точки подрыва: в этой зоне возможна контузия.

Петарды должны применяться лицами, достигшими 16 или 18 лет (в зависимости от мощности петард), и некоторые петарды продаются со специальными документами. Их нельзя удерживать горящими в руках. При применении необходимо отдаляться на безопасное расстояние. Категорически запрещено кидать петарды в людей, животных, машины.

Применение петард в ночное время приводит к административной ответственности в некоторых городах. Причинение вреда имуществу или здоровью людей — к гражданской или уголовной ответственности.

Запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим возраста 16 лет (в России, Белоруссии), либо 18 лет (во многих странах Европы).

Также 

 Существует петарда "Треугольник", имеющая крайне простую конструкцию — конверт треугольной формы, свёрнутый из бумажной ленты, без всяких "гильз" и заглушек. Через один из углов треугольника наружу выходит шнур "Виско" .
 Во времена СССР, когда китайские петарды были недоступны, а само слово "петарда" относилось исключительно к железнодорожной петарде, дети повсеместно для развлекательных целей изготавливали так называемые "взрывпакеты" - бумажный пакетик со взрывчатой смесью на основе магния, обмотанный "черной" изолентой, с замедлителем из нескольких привязанных спичек. Классический размер  — "половина спичечного коробка", однако "поражающее действие" было гораздо меньше, чем у современных китайских петард.

Примечания

Ссылки 
 Первая помощь при ожогах от петард и ракет (Правда.ру,  26 ДЕК 2007)

Пиротехнические изделия
Взрывные устройства